Raimund III. ist der Name folgender Personen:

 Raimund III. (Toulouse) († nach 961), Graf von Toulouse
 Raimund III. (Tripolis) (~1142–1187), Graf von Tripolis
 Raimund III. (Termes) (um 1170–um 1210), Seigneur von Termes
 Raimund III. (Turenne) († 1219), Vizegraf von Turenne
siehe auch